Goerres ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Goerres (* 1977), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Johannes Goerres (1849–1905), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Görres